«Torneo Clausura 2011» puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2011 en Argentina.
 Torneo Clausura 2011 en Chile.
 Torneo Clausura 2011 en Colombia.
 Torneo Clausura 2011 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2011 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2011 en Honduras.
 Torneo Clausura 2011 en México.
 Torneo Clausura 2011 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2011 en Panamá.
 Torneo Clausura 2011 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2011 en Perú.
 Torneo Clausura 2011 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Apertura 2011, .
 Torneo Clausura 2010, .
 Torneo Clausura 2012, .